Золотоноша — названия населённых пунктов:

Казахстан 
 Золотоноша — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Золотоноша — село в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края.

Украина 
 Золотоноша — город в Черкасской области.

См. также 
 Золотоноша — серия промышленных однодомных южных сортов конопли посевной
 Золотонош